Manistee ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Manistee (Alabama)
 Manistee (Michigan)
 Manistee Township (Michigan)
 Manistee County, Verwaltungseinheit in Michigan
 Manistee River, Fluss in Michigan

Manistee bezeichnet ferner:
 Manistee Auto Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Manistee Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller